Horvátország
Sveta Nedelja falu és község Zágráb megyében
Sveta Nedelja falu és község Isztria megyében
Sveta Nedjelja falu Hvar községben, Split-Dalmácia megyében